Mehl peut désigner :
 Herrade Mehl (1913-1986), théologienne protestante française
 Jean-Michel Mehl (né en 1946), historien français du sport
 Maurice G. Mehl (1887–1966), paléontologue américain
 Roger Mehl (1912-1997), théologien protestant français